Серге́й Парамо́нов:
 Парамонов, Сергей Викторович (1958—2012) — хоккеист и тренер.
 
 Парамонов, Сергей Яковлевич (псевдоним Сергей Лесной; 1874—1967) — энтомолог, историк, профессор, доктор наук.